Gradnerbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Gradnerbach (Gößnitzbach), rechter Zufluss des Gößnitzbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Gradnerbach (Kainach), rechter Zufluss der Kainach im Bezirk Voitsberg, Steiermark